|-
| 147101 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147102 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147103 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147104 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147105 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147106 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147107 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147108 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147109 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147110 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147111 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147112 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147113 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 147114 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147115 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147116 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147117 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147118 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147119 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147120 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147121 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147122 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147123 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147124 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147125 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147126 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147127 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147128 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147129 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147130 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147131 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147132 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147133 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147134 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147135 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147136 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147137 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147138 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147139 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147140 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147141 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147142 - || || 9 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147143 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147144 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147145 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147146 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147147 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147148 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147149 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147150 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147151 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147152 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147153 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147154 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147155 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147156 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147157 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147158 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147159 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147160 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147161 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147162 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147163 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147164 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147165 - || || 1 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147166 - || || 2 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147167 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147168 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147169 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147170 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147171 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147172 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147173 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147174 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147175 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147176 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147177 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147178 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147179 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147180 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147181 - || || 3 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147182 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147183 - || || 8 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147184 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147185 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147186 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147187 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147188 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147189 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147190 - || || 8 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147191 - || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147192 - || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147193 - || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147194 - || || 8 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147195 - || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147196 - || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147197 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147198 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147199 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147200 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7